Ритшель, Георг (1842—1914) — немецкий лютеранский богослов, сын Эрнста Р..
 Ритшель, Эрнст (1804—1861) — немецкий скульптор.

Примечания